Damned Damned Damned — дебютный студийный альбом британской рок-группы The Damned, записанный в конце 1976 года в лондонской Pathway Studio продюсером Ником Лоу и выпущенный лейблом Stiff Records 18 февраля 1977 года. Damned Damned Damned вошёл в историю как первый полноформатный панк-альбом, выпущенный в Великобритании. 12 марта альбом вошёл в UK Album Charts и 16 апреля достиг наивысшей позиции — #34.

История 
После выхода «New Rose» — первого в истории британского панк-сингла — и успешного тура с Sex Pistols, Johnny Thunders & The Heartbreakers и Clash, The Damned направились в студию Pathway с продюсером Ником Лоу, который записывал для группы дебютный сингл. Работа продолжалась 10 дней и была завершена 15 января 1977 года. Релиз состоялся 18 февраля, в день рождения гитариста и основного автора Брайана Джеймса.

Состав участников 
 Dave Vanian — вокал
 Brian James — гитара, вокал
 Captain Sensible — бас-гитара, вокал
 Rat Scabies — ударные, вокал

 Nick Lowe — продюсер
 Bazza — звукоинженер

Список композиций

Юбилейная CD-версия (2007) 
3 апреля 2007 года на Castle Music альбом был переиздан в формате бокс-сета (на трёх дисках). Во второй выошли 26 демо, би-сайдов и сингловый материал, не вошедший в оригинальный релиз. На третьем представлена рабочая запись одного из ранних концертов группы, выступление The Damned в лондонском 100 Club, на 100 Club Punk Festival летом 1976 года.

Примечания 

Дебютные альбомы 1977 года
Альбомы 1977 года
Альбомы панк-рока
Альбомы Stiff Records
Альбомы The Damned